Basilicata, regio in het zuiden van Italië
 Lucania (geslacht), geslacht van straalvinnige vissen